Hertogdom Saksen-Weimar-Eisenach
Groothertogdom Saksen-Weimar-Eisenach
Vrijstaat Saksen-Weimar-Eisenach